La Serie A 1994-95 fue la edición número 73 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 17 de septiembre de 1994. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, con los seis primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Meta System Reggio Emilia y el Panapesca Montecatini descenderían a la Serie A2.

El campeón sería por decimotercera vez en su historia la Buckler Bologna tras derrotar en la final a la Benetton Treviso en tres partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1995
Baloncesto en 1994
Baloncesto en 1995